Esta é uma lista de estrelas notáveis na constelação de Leo, listadas por luminosidade decrescente.

Ver também 
 Lista de estrelas por constelação

Referências 

 
Leo